Greenland kan syfta på:

 Greenland (geologi) – en geologiska tidsålder som varade för cirka 11 700 – 8 200 år sedan
 Air Greenland – ett grönländskt flygbolag och landets flag carrier
 Royal Greenland – Grönlands största företag, och världens största producent av kallvattenräkor
 Tele Greenland – Grönlands post- och telebolag

Geografi

Australien 

 Greenland (ort i Australien), New South Wales, Singleton,

Barbados 

 Greenland (Saint Andrew, Barbados), ort

USA 

 Greenland, Arkansas, Washington County, 
 Greenland, New Hampshire, ort, Rockingham County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar